N74 peut faire référence à :
 Affections inflammatoires pelviennes de la femme, au cours de maladies classées ailleurs, d’après la Classification internationale des maladies ;
 HMS Rorqual (N74), un sous-marin de la Royal Navy ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres